Рудольф Эльстнер или Элстнер (, 13 октября 1893, Берлин или Богемия — 12 августа 1966, Берлин) — немецкий , мастер. Чемпион ГДР 1950 г. Бронзовый призер чемпионата Советской зоны оккупации Германии 1947 г.

Биография 
Занимался обработкой металлов (Gürtler).

На протяжении почти 40 лет был одним из сильнейших шахматистов Берлина (при этом никогда не поднимался выше 3-го места в городском чемпионате).

Выступал за шахматные клубы «Friedenauer Schachgesellschaft», «BSG Einheit Pankow» и «Schach-Club Kreuzberg».

19 и 20 июля 1930 г. сыграл две показательные партии в «живые шахматы» с экс-чемпионом мира Х. Р. Капабланкой. Обе партии были прерваны в миттельшпиле.

До Второй Мировой войны руководил шахматным залом в заведении «Moka Efti». После войны содержал «Schachcafé» в Берлине по адресу Yorkstraße, 80.

Наивысших спортивных успехов добился после Второй Мировой войны, хотя еще в 1940 г. выиграл чемпионат объединения «Сила через радость».

С 1 апреля 1959 по 31 марта 1960 гг. был председателем президиума Шахматной федерации ГДР.

Спортивные результаты

Примечания

Книга 
 Wir bitten zum Schachbrett, Caissa-Verlag, Weidenau 1949 (gemeinsam mit Hans-Werner von Massow).

Ссылки 

Шахматные функционеры